Příjmení Cílek a Cílková nosí více různých osobností:

 Eliška Cílková (* 1987) – česká hudební skladatelka
 Jiří Cílek (1910–1975) – český malíř, grafik, typograf a pedagog
 Roman Cílek (1937) – český spisovatel literatury faktu
 Václav Cílek (1955) – český geolog, klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy.